Laoshan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

das Lao-Shan-Gebirge (崂山) in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Lao Shan 
den Stadtbezirk Laoshan (崂山区) von Qingdao in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Laoshan (Qingdao)